Il Campionato argentino di rugby a 15 1951  è stato vinto dalla selezione della Provincia di Buenos Aires che ha battuto in finale la selezione della  Capital
Per "motivi di causa maggiore"  non si disputarono le partite tra Cuyo e Capital e tra Provincia e Norte.

Tabellone

Eliminatorie

Finale

Collegamenti esterni